Abraham Langlet – chimico svedese
Amanda Langlet – attrice francese
Emil Victor Langlet – architetto svedese
Yoann Langlet – calciatore francese naturalizzato mauritano